TBA este un acronim din trei litere, care se poate referi la:
 prescurtarea expresiei engleze To Be Announced (Se va anunța, Va fi anunțat), folosită deseori în seriale de televiziune;
 Trockenbeerenauslese - un vin german sau austriac;
 Trenes de Buenos Aires - o companie feroviară din Argentina;
 The Big Apple - un nume convivial pentru New York City;

Acronime de trei litere